Ви́ктор Бы́ков: 
 Быков, Виктор Александрович (род. 1950) — российский предприниматель и учёный. Основатель группы компаний NT-MDT.
 Быков, Виктор Николаевич (род. 1945) — советский трековый велогонщик.
 Быков, Виктор Харитонович (1937—2023) — советский и украинский спортсмен и тренер.